К седьмо́му пери́оду периоди́ческой систе́мы относятся элементы седьмой строки (или седьмого периода) периодической системы химических элементов. Строение периодической таблицы основано на строках для иллюстрации повторяющихся (периодических) трендов в химических свойствах элементов при увеличении атомного числа: новая строка начинается тогда, когда химические свойства повторяются, что означает, что элементы с аналогичными свойствами попадают в один и тот же вертикальный столбец. Седьмой период содержит 32 элемента (столько же, сколько и предыдущий), в том числе включает особую группу элементов — актиноиды. В него входят: франций, радий, актиний, торий, протактиний, уран, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделеевий, нобелий, лоуренсий, резерфордий, дубний, сиборгий, борий, хассий, мейтнерий, дармштадтий, рентгений, коперниций, нихоний, флеровий, московий, ливерморий, теннессин и оганесон.

Все элементы седьмого периода являются радиоактивными. Этот период содержит самый тяжёлый элемент, встречающийся на Земле в естественном виде — уран. Большинство последующих элементов были синтезированы искусственно. Хотя некоторые из них (например, плутоний) теперь доступны в многотонных количествах, большинство из них крайне редки и получены лишь в количествах несколько микрограмм или даже меньше. Некоторые из последних элементов синтезированы в лабораториях совсем недавно в количестве нескольких атомов.

Хотя редкость многих из этих элементов означает, что экспериментальных результатов накоплено не так много, но уже сейчас можно сказать, что тенденции в поведении по группам в 7 периоде, по всей видимости, менее выражены по сравнению с другими периодами. Хотя франций и радий действительно показывают типичные (и даже наиболее резко выраженные) свойства групп 1 и 2 соответственно, актиноиды демонстрируют гораздо большее разнообразие поведения и степени окисления, чем лантаноиды. Предварительные исследования показывают, что элемент группы 14 флеровий (находящийся в таблице Менделеева под свинцом), по-видимому, является инертным газом, а не чистым металлом, а элемент группы 18 оганесон, вероятно, не является инертным газом. Эти особенности периода 7 могут быть связаны с рядом факторов, в том числе значительным влиянием спин-орбитального взаимодействия и релятивистских эффектов, в конечном счёте вызванных очень высоким положительным электрическим зарядом их массивных атомных ядер.

Этот период имеет большое количество исключений из правила Клечковского, к ним относятся: актиний (Ac), торий (Th), протактиний (Pa), уран (U), нептуний (Np), кюрий (Cm) и, возможно, лоуренсий (Lr), дармштадтий (Ds), берклий (Bk) и резерфордий (Rf) (исследования по некоторым элементам не завершены).

Первым из элементов этого периода был открыт уран, в 1840 году. Последним — теннессин, в 2015 году.

Элементы

Примечания

Ссылки 
 [www.xumuk.ru/encyklopedia/ Химическая энциклопедия]
 Общая химия. Учебное пособие.

Периоды периодической системы